Le nom « ouguiya » désigne deux monnaies ayant eu cours en Mauritanie :
 la première ouguiya (MRO), en vigueur de 1973 à 2017 ;
 la seconde ouguiya (MRU), en vigueur depuis le .

Monnaie de Mauritanie